Drake kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl John Drake
 Emmanuel Drake del Castillo
 C.M. Drake

Robotskapade auktorsförkortningar